Boris Christow (1897–?) – bułgarski strzelec
 Boris Christow (1914–1993) – bułgarski śpiewak